Gender steht für:

 Gender, das soziale oder psychische Geschlecht von Personen
 Gender (Zeitschrift), GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft (ab 2009)
 Gendèr, Instrumente der indonesischen Gamelan-Musik

Siehe auch:
 Gender Studies (Geschlechterforschung)

 gendern (Anwendung geschlechtergerechter Sprache)